Лысовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Лысовка — деревня в Александровском сельсовете Краснинского района Липецкой области.
 Лысовка — деревня в Суходольском сельсовете Краснинского района Липецкой области.
 Лысовка — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Лысовка — село в Петровском районе Саратовской области, упразднено в 2002 г.
 Лысовка — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Лысовка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Лысовка — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Лысовка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Лысовка — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 г.

Украина 
 Лысовка — село в Покровском районе Донецкой области.
 Лысовка — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Лысовка — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Лысовка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.
 Лысовка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.